Александр Поскрёбышев: Поскрёбышев, Александр Николаевич (1891—1965) — государственный, политический и партийный деятель СССР.
 Поскрёбышев, Александр Степанович (1935—2007) — белорусский прозаик, поэт, детский писатель.